Ďurková může být:

 Ďurková (okres Stará Ľubovňa) – obec na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 Ďurková (Nízké Tatry) (1750 m) – hora v Nízkých Tatrách
 Sedlo Ďurkovej – sedlo v Nízkých Tatrách
 Útulna Ďurková, též Útulna Ďurková pod Chabencem – útulna v Nízkých Tatrách, blízko stejnojmenného sedla
 Ďurková ulica (Nitra) – ulice v Nitře
 Ďurková (příjmení) – slovenské ženské příjmení

Reference 

Rozcestníky - místopisné jméno